1949/50 was het 39ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Staatsliga A.

Staatsliga A 

Kampioenenploeg: Friedrich Nikolai, Paul Schweda - Otto Melchior, Ferdinand Popelka, Friedrich Kleibl - Oskar Fischer, Leopold Mikolasch, Ernst Ocwirk, Siegfried Joksch, Rudolf Böhme - Ernst Melchior, Friedrich Kominek, Raimund Richter, Adolf Huber, Ernst Stojaspal, Lukas Aurednik - Trainer: Heinrich Müller

Eindronde

Tweede klasse 
Omdat er voor volgend seizoen een herstructurering volgde voor de tweede klasse werd er nu een speciale eindronde gespeeld voor de promotie naar de hoogste klasse. Volgend seizoen kwam er een Staatsliga B (huidige tweede klasse en clubs uit de Landesliga Niederösterreich, Steiermark en Oberösterreich), een Albergliga (clubs uit Landesliga Tirol en Vorarlberg) en de reeds bestaande Tauernliga.

Oostenrijks voetbalseizoen